(en kazakh : , ) est un film dramatique kazakh réalisé par Ermek Tursunov et sorti en 2015.

Le film est sélectionné comme entrée kazakhe pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Stranger
 Titre :  ()
 Réalisation : Ermek Tursunov
 Scénario : Ermek Tursunov
 Musique : Kuat Shildebayev
 Photographie : Murat Aliyev
 Montage : Galimzhan Sanbayev
 Production : Kanat Torebay
 Pays : 
 Genre : Drame
 Durée : 105 minutes
 Dates de sortie : 
 :

Distribution 

 Roza Hairullina : Zina
 Mikhail Karpov : Ibrai
 Erzhan Nurymbet : Iliyas

Notes et références

Liens externes 
 

Film kazakh sorti en 2015
Film dramatique kazakh
Film réalisé par Ermek Tursunov
Film en kazakh